Гури́йско-Мингре́льская епархия — епархия Грузинского экзархата Русской православной церкви. Епархиальный центр — город Поти.

История 
Епархия образована в 1885 году путём слияния территорий Гурийской и Мингрельской епархий Грузинского экзархата. Охватывала территории западногрузинских исторических провинций: Мегрелии, Гурии, Сванетии и Одиши, Аджарии, Шавшети, Кларджети, Имерхеви, Колы, Артаани, Олтиси.

В 1901 годы в Гурийско-Мингрельской епархии насчитывалось около 322 тысяч исповедующих православие, 352 прихода (358 причтов), 458 церквей (4 собора, 352 приходские, 90 приписных, 2 кладбищенские, 8 домовых, 2 при учебных заведениях), где служили 8 протоиереев, 425 иереев, 90 диаконов, 375 псаломщиков.

На территории Гурийско-Мегрельской епархии были открыты 2 мужских духовных училища (Мингрельское и Озургетское), 141 церковно-приходское попечительство, 7 церковных библиотек, 135 церковно-приходских школ и 16 школ грамоты, 4 монастырские школы. Действовали епархиальные канцелярия и попечительство о бедных духовного звания.

В начале XX века в связи с проектом реорганизации Церкви на Кавказе планировалось выделить из состава епархии Сванетию, включив её в состав Сухумской епархии, поскольку путь в Сванетию от Кутаиси и Рачи был открыт только в летние месяцы, а строящееся со стороны побережья Чёрного моря по реке Ингури шоссе обеспечило бы круглогодичный доступ в Сванетию.

Гурийско-Мингрельская епархия прекратила существование в связи с упразднением Грузинского Экзархата РПЦ в 1917 году.

Епископы 
 Григорий (Дадиани) (25 марта 1886 — 20 марта 1898)
 Александр (Окропиридзе) (20 марта 1898 — 4 ноября 1903)
 Димитрий (Абашидзе) (4 ноября 1903 — 16 апреля 1905)
 Георгий (Аладашвили) (25 сентября 1905 — 1 февраля 1908)
 Леонид (Окропиридзе) (1 февраля 1908 — 14 октября 1918)

Монастыри 
 Джуматский монастырь во имя архистратига Михаила (мужской; село , Озургетский уезд)
 Иоанно-Крестительская пустынь (мужской; село Амаглеба, Озургетский уезд)
 Мартвильский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы (мужской; село Мартвили, Сенакский уезд)
 Нахаребовский монастырь в честь Благовещения (мужской; село Нахаребо, Сенакский уезд)
 Хопский (Хобский) монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы (село Хопи, Зугдидский уезд)
 Шемокмедский Спасский монастырь (мужской; село Шемокмеди, Озургетский уезд)
 Теклатский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы (женский; село Теклати, Озургетский уезд)
 Джихетская женская община (местечко Джихети, Озургетский уезд).

Примечания

Ссылки 
 
 Гурийско-Мингрельская епархия на сайте «Русское православие»

Исторические епархии Русской православной церкви
Появились в 1885 году
Исчезли в 1918 году
Грузинский экзархат